Le parc national du Pinde (Valia-Kalda) (en grec : Εθνικός Δρυμός Πίνδου Ethnikós Drymós Píndou) est un parc national de Grèce. Il a été créé en 1966.

Depuis 2005, ce parc avec le parc national de Vikos-Aoos fait partie du parc national du Pinde septentrional.

Faune 
Sur ce territoire montagneux, la faune comprend des espèces typiques, tels le loup, l'ours, ou encore le chamois des Balkans (Rupicapra rupicapra balcanica) ou l'aigle royal. Plus remarquable, car beaucoup plus rare, le chacal doré, qui trouve ici l'un de ses rares refuges en Grèce et en Europe.

Article connexe 
 Pinde

Références

Liens externes 
 

Pinde
Pinde
Pinde